Alando bezeichnet:

 die französische Gemeinde Alando auf Korsika
 ein deutsches Online-Auktionshaus, das 1999 von eBay übernommen wurde
 Eigenmarke der Drogerie-Kette Ihr Platz

Alando ist der Familienname folgender Personen:

 Sambucuccio d’Alando, General, Politiker